Csehország
 Horní Heřmanice, település a Třebíči járásban
 Horní Heřmanice, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Horní Heřmanice, Bernartice településrésze a Jeseníki járásban